Weltevreden (Batavia), een villawijk in Batavia, het huidige Jakarta
Weltevreden (Berlicum), een landhuis te Berlicum
Weltevreden (Domburg), een korenmolen te Domburg
Weltevreden (Haps), een deels verdwenen molen te Haps
Weltevreden (Krimpen aan de Lek), zaagmolen te Krimpen aan de Lek
Weltevreden (plantage), koffieplantage aan de Commewijne in Suriname
 Weltevreden (KwaZoeloe-Natal), een hoofdplaats (main place)in de Zuid-Afrikaanse gemeente uMshwathi
 Weltevreden (Noordwest), een hoofdplaats in de Zuid-Afrikaanse gemeente Mafikeng
 Weltevreden, aanduiding van een herenhuis aan de Stadhouderskade 58-59 te Amsterdam
 Weltevreden, een landhuis in Warmond
Weltevreden, een voormalige supermarktketen